Список історичних населених місць Волинської області — витяг із Списку історичних населених місць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. № 878 .

Волинська область
Населені пункти Волинської області
Історія Волині
Культура Волинської області
Списки:Списки історичних населених місць України
Списки українських топонімів